Gerhard Berger, avstrijski dirkač formule 1, * 27. avgust 1959, Wörgl, Avstrija.

Življenjepis 
Gerhard Berger je upokojeni avstrijski dirkač Formule 1, ki je v karieri zamenjal veliko moštev, ATS, Arrows, Benetton, McLaren, še najdlje 6 sezon (čeprav s presledkom treh let) pa je pa vozil za Ferrari. S Ferrarijem je tudi osvojil svoji najboljši uvrstitvi kariere, dve tretji mesti v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezonah  in , ter pet od svojih desetih zmag, dve je osvojil še z Benettonom, tri pa z McLarnom, kjer je imel najtežjega moštvenega kolego, Ayrtona Senno. Sicer ga je premagal na kvalifikacijah prve dirke za McLarn na Veliki nagradi ZDA 1990, kar se je Brazilcu dogajalo izredno redko, toda nato je v treh sezonah osvojil le tri zmage (Senna recimo 16 in 2 naslova), pa še eno od teh mu je Senna podaril (Velika nagrada Japonske 1991). Februarja 2006 je kupil 50 odstotni delež moštva Scuderia Toro Rosso.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Glej tudi 

 seznam avstrijskih dirkačev

Rojeni leta 1959
Živeči ljudje
Avstrijski dirkači
Avstrijski vozniki Formule 1
ATS-ovi dirkači Formule 1
Arrowsovi dirkači Formule 1
Benettonovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1